Richard Harris (1930-2002), acteur, chanteur, compositeur et réalisateur irlandais
 Richard Harris, scénariste britannique
 Richard Harris (né en 1944), homme politique canadien